Lee Bum-Young (Seul, 2 de abril de 1989) é um futebolista profissional sul-coreano, atua como goleiro, atualmente defende o Busan IPark.

Ligações externas
Perfil na KLeague

Futebolistas da Coreia do Sul
Goleiros da Coreia do Sul
Naturais de Seul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Medalhistas olímpicos da Coreia do Sul